Maloja kan syfta på:

 Maloja (region) –  en region i den schweiziska kantonen Graubünden
 Maloja (ort) – en ort i kommunen Bregaglia i ovannämnda region
 Malojapasset – ett bergspass invid ovannämnda ort